Ling Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Donghuan He, vattendrag, Jiangsu, 
 Daling He, vattendrag, Liaoning, 

Robotskapade Kinaförgreningar